montan (zu lat. mons Berg) bezieht sich auf:
 allgemein bergiges Umfeld, siehe Gebirgsland
 eine mittelhohe Zone der Vegetation, siehe Montanstufe
 Bergbau, Tunnelbau und verwandtes, siehe Montanwissenschaften
 die Montanindustrie
 das Montan-Mitbestimmungsgesetz 
 die Montanunion, oder Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, einen Vorläufer der Europäischen Gemeinschaft
 das Montan-Schema, eine Methode zur Verschleierung staatlicher Intervention in die Rüstungswirtschaft im Deutschen Reich
 Ultramontanismus (oder Transmontanismus), eine Ausrichtung des politischen Katholizismus im 19. und frühen 20. Jahrhundert

Montan heißen:
 Montan, Gemeinde in Südtirol, Italien
 Montán, Gemeinde in der Provinz Castellón, Spanien

Montan ist der Familienname folgender Personen:
 Anders Montan (1845–1917), schwedischer Genre- und Interieurmaler der Düsseldorfer Schule
 Nils Montan (1916–1986), schwedischer Diplomat

Montan ist der Name folgender Unternehmen:
 Montan GmbH ist die Kurzbezeichnung der Verwertungsgesellschaft für Montanindustrie

Siehe auch:

 Montana (Begriffsklärung)
 Montanes
 Montanus
 Saint-Montan